Duparc ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Duparc (um 1685–1721), flämischer Ballettmeister
 Angélique Duparc (um 1685–1724), flämische Balletttänzerin (Ehefrau von Charles Duparc), Mätresse August des Starken
 Élisabeth Duparc (genannt Francesina; † 1773), französische Opernsängerin (Sopran), eine Lieblingssängerin von Georg Friedrich Händel
 Henri Duparc (1848–1933), französischer Komponist
 Louis Duparc (1866–1932), Schweizer Mineraloge, Chemiker und Petrologe
 R. Duparc (* 1880), französischer Fußballspieler

Sonstiges:

Duparc Rocks, Rifffelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika